Lukomski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alexander Sergejewitsch Lukomski (1868–1939), russischer Generalleutnant
 Boris Semjonowitsch Lukomski (* 1951), sowjetischer Fechter
 Maria Elisabeth von Lukomski (* um 1700; † nach 1734), ostfriesische Hofdame